Boris "Bob" Said (ur. 1932, zm. 2002) – amerykański kierowca wyścigowy i bobsleista
 Boris Said III (ur. 1962) – amerykański kierowca wyścigowy, syn Boba Saida